Bequaertiana är ett släkte av tvåvingar. Bequaertiana ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggeflugor
Bequaertiana